Petit Rat-taupe solitaire est un nom vernaculaire qui peut faire référence à deux espèces différentes de rats-taupes, nom donné à certains rongeurs souterrains :

 l'espèce Cryptomys amatus
 la sous-espèce Cryptomys mechowi mellandi (syn. Cryptomys mellandi)

Notes et références 
 

Rongeur (nom vernaculaire)